Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona
 OLE for Process Control, protocol de comunicació en el control de processos industrials
 Opel Performance Center, filial de l'empresa Opel per a la promoció dels seus models esportius
 Overseas Press Club of America, associació de periodistes corresponsals als Estats Units
 Congrés dels Pobles Oodua (de l'anglès Oodua Peoples Congress), grup armat ioruba actiu a la zona del delta del Níger
 Congrés Popular Oromo (de l'anglès Oromo People's Congress), partit polític d'Etiòpia
 Ovambo People’s Congress, moviment polític ovambo integrat al SWAPO, a Namibia